Zkratka PPD může mít více významů:

 P-fenylendiamin, organická sloučenina
 Děgťarev PPD, sovětský samopal
 Pražská plynárenská Distribuce, a. s.